Нижняя Павловка — село в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Нижнепавловского сельсовета.

История 
Село основано в 1830 году выходцами из других губерний.

География 
Село располагается на реке Донгуз в нескольких километрах от районного центра — Оренбурга.
Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство.

Транспорт 
По южной окраине село огибает автомобильная дорога федерального значения «Оренбург — Илек— государственная граница с Казахстаном» А-305 (Правительство Российской Федерации. Постановление от 17.11.10 N 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»).

Действует общественный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района